V Sezoni 2003-2004 Evrolige je sodelovalo 24 klubov iz trinajstih držav. Naslov prvaka je osvojil košarkarski klub Maccabi Tel Aviv, ki je v finalu premagal Climamio Bologno.

Redna sezona

Skupina A

Skupina B

Skupina C

Top 16

Skupina D

Skupina E

Skupina F

Skupina G

Final Four

Polfinale

Polfinale 1

Polfinale 2

Za tretje mesto

Finale

Priznanja 
Najkoristnejši igralec redne sezone
  Arvydas Sabonis (Zalgiris Kaunas)

Najkoristnejši igralec turnirja Top 16
  Arvydas Sabonis (Zalgiris Kaunas)

Najkoristnejši igralec turnirja Final 4
  Anthony Parker (Maccabi Tel Aviv)

Idealna peterka leta
  Šarūnas Jasikevičius (Maccabi Tel Aviv)
  Marcus Brown (CSKA Moskow)
  Dejan Bodiroga (Barcelona)
  Mirsad Turkcan (CSKA Moskow)
  Arvydas Sabonis (Zalgiris Kaunas)

2003-04
2003 v športu
2004 v športu